Chiquinho, grande surfista português 
Francisco Ribeiro (violoncelista) — violoncelista português
Ribeirinho — ou Francisco Ribeiro, actor, realizador e encenador português
Francisco Ribeiro da Silva — historiador e professor universitário português
Francisco Ribeiro de Azevedo Macedo — advogado, professor catedrático, escritor e político brasileiro
Francisco Ribeiro Junqueira — nobre e fazendeiro brasileiro

Desambiguações de antropônimos